Ликомед — в древнегреческой мифологии царь острова Скирос, «долоповой земли».
 Ликомед — персонаж древнегреческой мифологии, сын Креонта, критянин, жених Елены.
 Ликомед — правивший в I веке до н. э. теократ Команы Понтийской.
 (9694) Ликомед — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.